Šuker es un apellido croata. Algunas personas con este apellido son:

Davor Šuker-futbolista croata
Ivan Šuker-político croata
Jozo Šuker-actor croata

en:Suker